Bellingham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Bellingham, Tasmanien, ort, George Town Council,

Storbritannien 

 Bellingham, Northumberland, ort, England, 
 Bellingham, London, område i London Borough of Lewisham, England,

USA 

 Bellingham, Massachusetts, ort, Norfolk County, 
 Bellingham, Minnesota, ort, Lac qui Parle County, 
 Bellingham, Washington, countyhuvudort, Whatcom County,

Personer med efternamnet Bellingham 
 Henry Bellingham
 Norman Bellingham
 Jude Bellingham

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar